El Arenal ist der Name folgender Orte

in Bolivien:
 El Arenal (Cuevo), im Departamento Santa Cruz

in Ecuador:
 El Arenal (Loja), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Puyango der ecuadorianischen Provinz Loja

in Mexiko:
 El Arenal (Acapetahua), im Bundesstaat Chiapas
 El Arenal (Huixtla), im Bundesstaat Chiapas
 El Arenal (Metapa), im Bundesstaat Chiapas
 El Arenal (Guerrero), im Bundesstaat Guerrero
 El Arenal (Hidalgo), im Bundesstaat Hidalgo
 El Arenal (Jalisco), im Bundesstaat Jalisco

in Peru:
 Distrikt El Arenal in der Provinz Paita in der Region Piura in Nordwest-Peru
 El Arenal (Paita), seine Hauptstadt
 El Arenal (Islay), im Distrikt Deán Valdivia in der Provinz Islay, Region Arequipa

in Spanien:
 der spanische Name von S’Arenal auf Mallorca
 El Arenal (Ávila), in der Provinz Ávila
 El Arenal (Sevilla), Barrio der Stadt Sevilla